Irsch steht für:
 Irsch (bei Saarburg), Gemeinde im Landkreis Trier-Saarburg
 Trier-Irsch, Stadtbezirk der Stadt Trier
 Irsch (Bitburg), Stadtteil der Stadt Bitburg

Irsch ist der Familienname folgender Personen:
 Nikolaus Irsch (1872–1956), deutscher katholischer Geistlicher und Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Yrsch